Dark Before Dawn (litt. en anglais « les ténèbres avant l'aube ») peut faire référence à :
 Dark Before Dawn, film américain de Robert Totten sorti en 1988 ;
 Dark Before Dawn, album du groupe de metal alternatif américain Breaking Benjamin, sorti en 2015.